«In the Ghetto» () — популярная рок-госпел композиция, написанная американским композитором и исполнителем кантри Маком Дэвисом. Её первоначальное название — «Порочный круг» (). Песня была впервые записана популярным певцом рок-н-ролла Элвисом Пресли и вскоре вошла в «десятку» лучших хитов музыканта. Песня была выпущена в 1969 году синглом на грампластинке (сторона «Б» — «Any Day Now»).

Песня рассказывает историю маленького мальчика, который растёт в гетто, учится красть и драться, и в конечном счёте погибает при совершении преступления, а в гетто в это время рождается ещё один ребёнок.

Песня вошла в десятку лучших хитов Пресли в США через четыре года, достигая максимальной позиции #3 в музыкальных чартах страны и позиции #1 в музыкальных чартах Великобритании через три года.

О песне. Оригинал записи 

«In the Ghetto» был записан во время музыкальной сессии Пресли, проходящей на студии «American Sound Studio» в Мемфисе, штат Теннесси. Это была первая творческая сессия Пресли после продолжительной музыкальной сессий для записи альбома-саундтрека к телевизионному концерту 1968 года — '68 Comeback Special. Песни, записанные на этой сессии, имели большой финансовый успех. Другие хиты, записанные в это же время: «Suspicious Minds», «Kentucky Rain» и «Don't Cry Daddy». При записи песни, возникли серьёзные опасения в правильности решения записать эту песню. Предполагалось, что запись может повредить репутации Пресли из-за политических предубеждений. Однако, музыкант любил эту композицию и с риском для себя записал её. В интервью с автором песни, Маком Дэвисом, композитор вспоминал:

Текст и перевод песни 
Мальчик рождается у матери, у которой уже больше детей, чем она может прокормить в чикагском гетто. Мальчик растет голодным, учится воровать и драться, покупает пистолет и угоняет машину, пытается бежать, но его убивают. Песня заканчивается тем, что в тот же день в гетто рождается еще один ребенок, подразумевая, что новорожденного может постигнуть та же участь, продолжая цикл нищеты и насилия.

Чарты

Сертификации

Версии, исполненные на «живых» концертах 

Успех записи побудил Пресли включить её в репертуар одного из своих первых «живых» концертов в Лас-Вегасе в 1969 году. Музыкант представил песню со вступительной речи: «Песня, которая недавно преуспела для меня Дамы и Господа…» ().

Во время его следующего концерта, проходившего в Отеле «Интернациональ» в Лас-Вегасе в феврале 1970 года, он добавил первые строки песни «In the Ghetto» к концу исполнения песни «Walk A Mile in my Shoes».

Во время концерта «The dinner show» 13 августа 1970 года музыкант представил песню «In the Ghetto» вместе с песней «Don’t Cry Daddy».

Дуэт-версия с Лизой Мари Пресли 

В 2007 году запись песни сделала единственная дочь музыканта, Лиза Мари Пресли. Благодаря специальным технологиям, удалось создать запись музыкального дуэта Лизы Мари с голосом её отца. Цель данного проекта заключалась в обеспечении дополнительных финансовых средств для фонда Пресли. Эта версия песни была выпущена на iTunes и достигла позиции #1 на iTunes в США. Музыкальное видео к песне вызвало противоречия из-за описания оружия в хлеве с малышами.

Кавер-версии 

После Элвиса Пресли, было сделано множество кавер-версий песни, записанных другими артистами. Среди них были музыканты: Nick Cave and the Bad Seeds, The Cranberries, Мерл Хаггард, Долли Партон, Leatherface, Three 6 Mafia, Ghetto people feat. L-Viz, Франк Флинн и Натали Мерчант.

Версия Nick Cave and the Bad Seeds 

«In the Ghetto» является дебютным синглом рок-группы «Nick Cave and the Bad Seeds». Их версия песни записана на студии «Trident Studios» в Лондоне и выпущена в формате 7" 18 июня 1984 года с «Б»-стороной «The Moon Is in the Gutter» (рус. «Луна в грязи»). Сингл достиг позиции 84 в хит-параде синглов Великобритании — «UK Singles Chart».

Пародии 

 Американский комик Пол Шанкин сделал запись пародии на песню, названной «In a Yugo» для Раша Лимбо. Позже, Шанкин сделал современную обработку ранее записанной песни с целью привлечь к ней внимание молодого поколения, вероятно, не помнящего о существовании Yugo. В обработанной версии, Шанкин заменил «In A Yugo» на фразу «In A Hybrid».
 Ян Стюарт Дональдсон из группы «Skrewdriver» сделал запись пародии, названной «In The Ghetto» о «White Ghettos» и матери, у которой «кричала белая гордость».
 El Vez сделал запись пародии, названной «En el Barrio». Песня сочетает юмор с деталями борьбы чикано.
 Эшли Тисдейл предположительно сделала запись песни в сотрудничестве с известным продюсером Тимбалэндем, где «гетто» обращается к еврейским гетто в Германии во время Холокоста. Песня осталась неизданной компанией «The Walt Disney Company» из страха отрицательной реакции в обществе, несмотря на то, что песня создавалась с целью дать обширное представление современному поколению об ужасах Холокоста.
 Итальянская версия песни, названная «Негр» () была записана певцом Michele. В тексте песни неоднократно повторяются слова «В гетто» (итал. «In il ghetto»).
 В мультсериале «Южный парк» в эпизоде «Ветрянка» по пути к дому Кенни Картман поёт песню Элвиса Пресли «In The Ghetto».

См. также 

 Алфавитный список песен Элвиса Пресли
 Дискография Элвиса Пресли

Примечания

Ссылки 
 Текст песни «In the Ghetto» на сайте dollyon-line.com 
 Элвис и Лиза Мари Пресли: «In the Ghetto» (видеоклип) на сайте Spinner.com 
 О песне 'In The Ghetto' на сайте elvisinfonet.com 
 Аккорды песни «In The Ghetto» на сайте amdm.ru 

Песни по алфавиту
Песни 1969 года
Синглы по алфавиту
Синглы 1969 года
Синглы 1984 года
Песни Элвиса Пресли
Песни, спродюсированные Фладом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни о преступности
Благотворительные синглы
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Протестные песни
Музыка в Чикаго
Синглы RCA Victor
Синглы Mute Records
Поп-баллады
Госпел